Le Championnat d'Europe de la montagne 1930 est la première saison du championnat du même nom organisé par l'Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus (AIACR). Cette année, le championnat est remporté par les pilotes allemands Hans Stuck sur voiture de course (RC) et Rudolf Caracciola sur voiture de sport (SC).

Épreuves de la saison

Classement

Sources 
 
 

1930
Événement sportif international en Europe
Sport automobile en 1930